Александр Янченко: Янченко, Александр Викторович (род. 1995) — белорусский футболист.
 Янченко, Александр Иванович (род. 1981) — украинский хоккеист.